Пењаско Бланко има више значења:

 Пењаско Бланко (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пењаско Бланко (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пењаско Бланко (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пењаско Бланко (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пењаско Бланко (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пењаско Бланко (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пењаско Бланко (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пењаско Бланко (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику